

Persone 
 Jake Steinfeld (1958) – attore e culturista statunitense
 Hailee Steinfeld (1996) – attrice e cantante statunitense

Geografia

Austria 
 Steinfeld – comune nel distretto di Spittal an der Drau (Carinzia)
 Steinfeld – frazione di Sankt Pölten, città statutaria (Bassa Austria)

Germania

Comuni 
 Raben Steinfeld – comune nel circondario di Ludwigslust-Parchim (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Steinfeld – comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Steinfeld – comune nel circondario di Rostock (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Steinfeld – comune nel circondario della Weinstraße Meridionale (Renania-Palatinato)
 Steinfeld – comune nel circondario di Schleswig-Flensburgo (Schleswig-Holstein)
 Steinfeld (Oldenburg) – comune nel circondario di Vechta (Bassa Sassonia)

Ex comuni e frazioni 
 Steinfeld – ex comune ora frazione di Bismark, città nel circondario di Stendal (Sassonia-Anhalt)
 Steinfeld – ex comune ora frazione di Broderstorf, comune nel circondario di Rostock (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Steinfeld – ex comune ora frazione di Bülstedt, comune nel circondario di Rotenburg (Wümme) (Bassa Sassonia)
 Steinfeld – frazione di Kall, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Steinfeld – ex comune ora frazione di Stadelhofen, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Steinfeld – ex comune ora frazione di Straufhain, comune nel circondario di Hildburghausen (Turingia)

Russia 
 Steinfeld – antico nome tedesco di Trudovoj, località nel Polesskij rajon (Kaliningrad)